Era il marito di Barbara Ann Scott.

Note

Collegamenti esterni